Коропоккуру (айнский コロポックル, コㇿポックㇽ koropokkuru, korpokkur) — в мифологии айнов — маленькие человечки, обитавшие под землёй и под стеблями мать-и-мачехи или белокопытника, считавшиеся камуями (духами, божествами) растений (само слово составлено из айнских kor/koro — «белокопытник», pok — «под» и kur/kuru — «человек»).

Айны верили, что коропоккуру населяли их земли до их прихода. Они были умелыми рыбаками, жили в ямках с крышами, сделанными из листьев белокопытника. Как считают айны, их норы, осколки глиняной посуды и каменные орудия до сих пор можно где-то найти.

Легенда 
Давным-давно коропоккуру были в хороших отношениях с айнами и посылали им оленей, рыбу и другую добычу, обменивались товарами. Однако они очень не любили, когда их видели люди, и поэтому обычно делали свои поставки под покровом ночи.

Однажды один молодой айну захотел своими глазами увидеть коропоккуру и устроил засаду у окна, где они обычно оставляли свои подарки. Когда наконец явился коропоккуру, молодой человек схватил его и затащил внутрь. Оказалось, что он поймал прекрасную женщину-коропоккуру, и она была так разгневана грубостью айна, что её народ с тех пор никто никогда не видел.

Научные объяснения 
Высказывалось предположение, что мифы о коропоккуру могут быть воспоминанием о реально существовавшем неолитическом народе, жившем на Хоккайдо и Сахалине до айнов и существовавшем отдельно от них, и даже что этот народ мог быть представителем Homo floresiensis, т. н. «хоббитов». Свидетельство тому — землянки, отличающиеся от айнских и гончарные изделия, не похожие на принадлежащие айнской культуре.

Примечания

Литература 
 
 
 

Айнская мифология
Мифические народы